Peschiera ist der Name folgender Ortschaften:

 Peschiera Borromeo, Gemeinde in der italienischen Provinz Mailand
 Peschiera del Garda, Gemeinde in der italienischen Provinz Verona